И́рвинг Родри́го Лоса́но Баэ́на (; ) — мексиканский футболист, вингер итальянского клуба «Наполи» и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира 2018 года в России и  чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Клубная карьера 

Лосано — воспитанник клуба «Пачука». 8 февраля 2014 года в матче против «Америки» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке он забил свой первый и единственный гол в матче. 7 августа в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против гондурасского «Реал Эспанья» Лосано отличился забитым мячом, позволив своему клубу выиграть в матче. В 2016 году он помог «Пачуке» завоевать Кубок Мексики.

14 сентября 2016 года в поединке Лиги чемпионов КОНКАКАФ против белизского «Полис Юнайтед» Ирвинг сделал «покер». 8 января 2017 года в матче первого тура чемпионата страны против «Леона» он сделал хет-трик. В 2017 году Лосано помог «Пачуки» выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ и стал лучшим бомбардиром турнира.

Летом 2017 года Ирвинг подписал шестилетний контракт с нидерландским ПСВ. 3 августа Лосано дебютировал за новый клуб в отборочном матче Лиги Европы против хорватского «Осиека». 12 августа в матче против АЗ он дебютировал в Эредивизи. В этом же поединке Лосано забил свой первый гол за ПСВ. В конце этого месяца Ирвинг был удостоен звания лучшего игрока месяца в Эредивизи. В своём дебютном сезоне он стал чемпионом Нидерландов, забив 17 мячей в лиге , а также отдав 12 голевых передач.

Летом 2019 года Лосано перешёл в итальянский «Наполи», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 45 млн евро. В прошлом сезоне за ПСВ он сыграл 30 матчей и забил 17 мячей. 31 августа в матче против «Ювентуса» он дебютировал в итальянской Серии A. В этом же поединке Ирвин забил свой первый гол за «Наполи». 5 ноября в матче Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбург» он отметился голом. В 2020 году Лосано помог команде выиграть Кубок Италии.

Карьера в сборной 
В 2015 году Лосано был включён в заявку молодёжной сборной Мексики на участие в чемпионате КОНКАКАФ среди молодёжных команд на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Кубы, Канады, Гондураса, Сальвадора и Панамы. В поединках против кубинцев, канадцев, гондурасцев и сальдорцев Ирвинг забил пять мячей. По итогам соревнований он стал их победителем, а также вместе Роменом Голлом — лучшим бомбардиром турнира. Летом того же года Лосано принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, Сербии и Мали. В поединке против уругвайцев Ирвинг забил гол.

11 февраля 2016 года в товарищеском матче против сборной Сенегала Лосано дебютировал за основную сборную Мексики. 26 марта в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Канады он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Лосано принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Ямайки, Венесуэлы и Чили. Немногим позже, в составе олимпийской сборной Мексики, Ирвинг принял участие на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Фиджи и Южной Кореи.

В 2017 году Лосано принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд России, Германии и Португалии. В поединке против россиян Ирвинг забил гол.

10 ноября в поединке против сборной Бельгии Лосано сделал «дубль».

В 2018 году Лосано принял участие в чемпионате мира проходившем в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Южной Кореи, Швеции и Бразилии. В поединке против немцев Ирвинг забил победный гол.

Стиль игры 
Лосано имеет все атрибуты для игры в роли классического вингера. Может сильно и точно пробить по воротам, поэтому от игрока постоянно исходит опасность. Является очень быстрым игроком, который отлично передвигается как с мячом, так и без мяча, постоянно забегая в свободные зоны и участвуя в прессинге. Мексиканец довольно универсален, что позволяет ему играть как на левом фланге атаки, так и на правом.

В 2015 году издание Don Balon поместило Ирвинга в список лучших футболистов, родившихся после 1994 года. Сразу же после трансфера в ПСВ Лосано был причислен к списку лучших молодых игроков Эредивизи.

Лосано называет своими кумирами Рафаэля Маркеса и Дамиана Альвареса.

Достижения 
«Пачука»
 Обладатель Кубка Мексики: Клаусура 2016
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2016/17

ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 2017/18

«Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

«Мексика (до 20)»
 Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд: 2015

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд (5 мячей) — 2015
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов КОНКАКАФ (8 голов) — 2016/2017
 Лучший молодой игрок Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2016/2017
 Лучший игрок месяца в Эредивизи — август 2017
 Главное открытие ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
 Лучший игрок Северной Америки — 2018

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 59 / забито голов: 16; победы: 34, ничьи: 10, поражения: 15.

Хет-трики 
По состоянию на 7 ноября 2022 года на счету Ирвинга Лосано 3 хет-трика. 2 раза он забивал три гола в одном матче, 1 раз — четыре.

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Наполи»